Andrei Kosyrew () ist der Name folgender Personen:
* Andrei Leonidowitsch Kosyrew (* 1973), russischer Eishockeytrainer
 Andrei Wladimirowitsch Kosyrew (* 1951), russischer Außenminister